Jelcz-Laskowice – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie oławskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Jelcz-Laskowice
 Jelcz-Laskowice – gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie oławskim
 Jelcz Laskowice – stacja kolejowa w Jelczu-Laskowicach w powiecie oławskim w województwie dolnośląskim

Zobacz też 
 Dekanat Jelcz-Laskowice